

Cinema
The Turning – film del 1992 diretto da L.A. Puopolo
The Turning – film del 2013 diretto da registi vari
The Turning - La casa del male (The Turning) – film del 2020 diretto da Floria Sigismondi

Musica
The Turning – album del 1987 di Sam Phillips